Socialist Labour Party oder Socialist Labor Party ist der Name folgender Parteien: 

 Socialist Labor Party (Australien), Australien (1901 bis um 1970)
 Industrial Socialist Labor Party, Australien (1919–1921)
 Gibraltar Socialist Labour Party, Gibraltar
 Socialist Labour Party (1903), Großbritannien (1903 bis um 1980)
 Socialist Labour Party (1996), Großbritannien (1996 von Arthur Scargill gegründet)
 Socialist Labour Party (Irland), Irland (1977–1982)
 Socialist Labor Party (Kanada), Kanada (1898–2005)
 Socialist Labor Party of America, Vereinigte Staaten (1876–2008)
 Revolutionary Socialist Labor Party, Vereinigte Staaten (1881–1883)